Финистерре:

 мыс Финистерре — одна из самых западных точек Пиренейского полуострова
 поселение близ мыса — см. Финистерре (Ла-Корунья)
 прилегающий к поселению район — см. Финистерре (комарка)
 Финистерре до 2002 года — словесное обозначение района Бискайского залива с координатами  и , использовавшееся в прогнозах погоды UKMO. Переименован в Фицрой.

См. также
 Уорлдс-Энд